Paul Dupuis (1907-1990), éditeur belge de bande dessinée ;
 Paul Dupuis (1916-1976), acteur québécois.